Lasinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Lasinsky (1782–1839), deutsche Dichterin der Romantik
 August Gustav Lasinsky (1811–1870), deutscher Maler und Zeichner 
 Johann Adolf Lasinsky (1808–1871), deutscher Maler und Zeichner
 Laura Lasinsky (1844–1919), deutsche Fotografin